Molossi – popolo dell'antico Epiro
Molossi – città greca situata nell'antico Epiro

Persone
Baldassarre Molossi (XVI secolo) – umanista
Baldassarre Molossi – giornalista
Lorenzo Molossi – economista e geografo italiano

Pagine correlate
Molosso